1. FC Nürnberg este o echipă de fotbal din Nürnberg care evoluează în 2. Bundesliga. Culorile echipei sunt roșu, alb și negru. Clubul a fost fondat în 1900.

Palmares 
 Campionii Germaniei: 9
 1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961, 1968
 Cupa Germanei: 4
 1935, 1939, 1962, 2007

Sezoane recente

Jucători faimoși 
 Cacau
 Angelos Charisteas
 Constant Djakpa
 Mehmet Ekici
 Makoto Hasebe
 Roberto Hilbert
 Stefan Kießling
 Jan Koller
 Gerry Neef
 Andreas Ottl
 Heinz Strehl
 Róbert Vittek

Jucători români 
 Ștefan Crișan (1991-1992)
 László Sepsi (2015-2018)

1. FC Nürnberg II 

1. FC Nürnberg II' este echipa a II-a al clubului din prima ligă germană 1. FC Nürnberg.

Palmares 
 Oberliga Bayern (III-IV)
 Finalistă: 1966, 1981, 2001, 2004, 2006
 Landesliga Bayern-Mitte (IV)
 Campioană: 1965, 1980, 1984
 Finalistă: 1991, 1998
 2nd Amateurliga Mittelfranken Süd (IV)
 Campioană: 1955, 1963
 Mittelfranken Cup
 Campioană: 1995, 2001, 2006

Sezoane recente

Apariții în Cupa DFB

Legături externe 
 1. FC Nürnberg Site oficial
 1. FC Nürnberg II Site oficial
 1. FCN II on the official team site 
 1. FC Nuremberg II profile at Weltfussball.de
 Cupa UEFA: Cine este FC Nurnberg ?, 31 august 2007, Cristian Ioniță, Amos News

Cluburi germane de fotbal
Fondări în 1900
Nürnberg